Jméno a příjmení Zdeněk Krejčí nese více osobností:

 Zdeněk Krejčí (odbojář) (1903–1945) – český odbojář, příslušník druhého odboje
 Zdeněk Krejčí (fotbalista) (1928–2014) – český fotbalista a trenér
 Zdeněk Krejčí (ilustrátor) (* 1928)